Лебеді — водоплавні птахи роду Лебідь родини Качкових

Лебеді — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Лебеді — село, Калінінський район, Краснодарський край
 Лебеді — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Лебеді — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область

Лебеді — село, Рівненський район, Рівненська область

Див. також 
 Лебедеви
 Лебедівка
 Леб'яже
 Лебедь